Blandin steht für

 Blandin, eine französische Gemeinde im Département Isère

Blandin ist der Name oder Familienname folgender Personen:

 Blandin (Herzog) (zwischen 760 und 763 nachgewiesen), merowingischer Herzog der Auvergne 
 Patrick Blandin (* 1944), französischer Entomologe
 Marie-Christine Blandin (* 1952), französische Politikerin